Nejlepší nováček je ocenění pro nejlepšího hokejistu, který hrál ve svém prvním ročníku ve švédské nejvyšší lize Svenska hockeyligan.

Vítězové 

Trofeje a ocenění Svenska hockeyligan